Brajkovac je lahko:
 Brajkovac, Kruševac (Srbija)
 Brajkovac, Lazarevac (Srbija)
 Brajkovac, Prijepolje (Srbija)